Nycticebus linglom — вид вымерших мокроносых приматов, обитавших во время среднего миоцена ( назад) на территории современного Таиланда.

Единственное, что от них осталось и удалось найти окаменевший верхний третий моляр (коренной зуб). Этого недостаточно, чтобы надёжно определить родовую принадлежность этого вымершего вида; степень его родства с современными видами толстых лори (род Nycticebus) не ясна, потому название вида относится к так называемой .

Ширина найденного зуба составляет всего , что необычно мало для зубов приматов. Зуб треугольной формы, с одним корнем, с тремя главными кончиками и несколькими гребнями. Отсутствие четвёртого кончика  отличает этот вид от других полуобезьян.

Открытие и описание 
Открытие было сделано французскими палеонтологами Пьером Мейном () и Леонардом Гинзбургом (), которые в 1997 году опубликовали доклад об обнаружении зуба неизвестного ископаемого животного на месте раскопок  в провинции Лампхун Таиланда. Хотя кроме единственного зуба никаких других остатков этих приматов найти не удалось, Мейн и Гинзбург пришли к выводу, что это ископаемое животное должно быть ближе всего к современным толстым лори (род Nycticebus). Однако отнесение ископаемых приматов к роду является предположительным, и поэтому латинское наименование этого биологического вида начинается с вопросительного знака перед родовым наименованием, как это принято по правилам открытой номенклатуры. Видовое наименование происходит из тайского языка: по-тайски linglom означает «лори».

Единственная найденная окаменелость этого вида — третий верхний коренной зуб (M3), известный как «T Li 41», длиной  и шириной . Мейн (Mein) и Гинзбург (Ginsburg) утверждают, что среди всех известных видов полуобезьян у этого самые маленькие коренные зубы. Найденный зуб треугольной формы, с упрощённой, редуцированной морфологией. Присутствуют три главных кончика зуба: протоконус, параконус и метаконус, соединённые гребнем. Эти кончики низкие и закруглённые. Метаконус, расположенный в задней части зуба, ближе к протоконусу, расположенному спереди со стороны языка, чем к параконусу, расположенному спереди со стороны щеки. Протоконус закруглён с язычной стороны и соединён со слабовыраженным гребнем. Есть также малый кончик, называемый парастиль ().

Примечания

Литература 
  Abstract.

†
Вымершие приматы
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1997 году